

Cinema
 Hop – film del 2011 diretto da Tim Hill

Codici 
 hop – codice ISO 639-3 della lingua hopi

Geografia 
 Hóp – lago islandese
 Hóp – insediamento vichingo nel Nordamerica

Altro 
 Hop – linguaggio di programmazione
 HOP! – compagnia aerea regionale francese
 Halte à l'obsolescence programmée – associazione francese